Kalimati (Adiwerna), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalimati (Brebes), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalimati (Japara), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalimati (Jatibarang), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalimati (Juwangi), een bestuurslaag in Indonesië
 Kalimati (Tarik), een bestuurslaag in Indonesië